Il doppio del torneo di tennis West Coast Classic 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 2-6, 6-4, 6-4, 6-0

Tabellone

Collegamenti esterni 

West Coast Classic 1975